Il doppio femminile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Helena Suková che hanno battuto in finale Chris Evert-Lloyd e Wendy Turnbull 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Pam Shriver /  Helena Suková (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (terzo turno)
 Chris Evert-Lloyd /  Wendy Turnbull (finale)
 Betsy Nagelsen /  Barbara Potter (secondo turno)
 Elise Burgin /  Sharon Walsh-Pete (terzo turno)
 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (terzo turno)
 Jo Durie /  Andrea Temesvári (secondo turno)

 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (terzo turno)
 Marcella Mesker /  Pascale Paradis (primo turno)
 Catarina Lindqvist /  Joanne Russell (quarti di finale)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (secondo turno)
 Carling Bassett /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Catherine Suire (quarti di finale)
 Steffi Graf /  Catherine Tanvier (terzo turno)
 Bonnie Gadusek /  Alycia Moulton (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1986